Unidos do Parque (Bragança Paulista) — escola de samba de Bragança Paulista
 Unidos do Parque (Guaratinguetá) — escola de samba]] de Guaratinguetá
 Unidos do Parque Aeroporto — escola de samba de Taubaté

Desambiguações de carnaval